Le Fou-nan ou Funan était un royaume situé près du delta du Mékong et qui s'est développé avant l'empire Khmer, dans les premiers siècles de notre ère ;
 Le xian de Funan (阜南) est une subdivision administrative de la province de l'Anhui en Chine ;
 Funan (film), un film d'animation cambodgien de 2018.

Homonymie de toponyme